Le  Montreux Volley Masters de volley-ball féminin s'est déroulé du 7 au  à Montreux, en Suisse. Huit équipes y ont participé.

Équipes participantes

Poules

Tour préliminaire

Poule A

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule B

Résultats 

 

|}

Classement 

|}

Phase finale

Classement 1-4

Classements 5-8

Classement final

Récompenses individuelles 
 MVP : Christiane Fürst 
 Meilleure marqueuse : Christiane Fürst 
 Meilleure attaquante : Yukiko Ebata 
 Meilleure contreuse : Christiane Fürst 
 Meilleure serveuse : Nana Iwasaka 
 Meilleure passeuse : Elena Keldibekova 
 Meilleure réceptionneuse : Janneke van Tienen 
 Meilleure défenseuse : Giulia Leonardi

Liens externes 

Montreux Volley Masters
Événement sportif à Montreux
Volley-ball en 2011
Sport en Suisse en 2011
Sport en juin 2011